La notion de verbalisation peut désigner
 dans le domaine de la psychologie et de l'apprentissage :  la mise en place d'une pensée à travers les mots. Il s'agit de coucher le concept sur le papier ou alors formuler oralement ce qui est dans notre esprit. Elle s'accompagne d'une communication nécessaire avec autrui et avec soi même. Elle est même avec l'arrivée de la parole en quasi parfaite simultanéité avec la pensée.
 le fait de dresser un procès-verbal (en France par un agent assermenté)

Homonymie
Concept de psychologie
Psycholinguistique